Bourbon kan have følgende betydninger:
 Huset Bourbon – fransk kongehus og adelsfamilie.
 Bourbon Street – en berømt gade i New Orleans.
 Bourbon (whisky) – en amerikansk-produceret whisky.
 Bourbon (ø) – tidligere navn for øen Réunion.